Landtagswahlkreis 135 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Unna I (2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund VI (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Büren – Warburg (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Paderborn (1947 bis 1962)